AAAA kan syfta på: 

 AAAA – ANSI benämning på ett batteri
 AAAA – kopplar namn till IP-adress i IPv6, se DNS